Son (dialect), een dialect van het Vo
Son (muziek), een Cubaanse muziekstijl
Son (religie), de Koreaanse vorm van Boeddhisme
Snijders-Oomen niet-verbale intelligentietests, intelligentietests voor kinderen en volwassenen van 2,5 tot 40 jaar
Senioren Omproep Nederland
Symfonieorkest Nijmegen
Son (naam), achternaam, vaak met voorvoegsel van
Son Heung-min, Zuid-Koreaans voetballer
Son (2021), Amerikaans/Ierse film uit 2021 

de plaatsen:
Son (Frankrijk), gemeente in het Franse departement Ardennes
Son (Nederland), een dorp in de Noord-Brabantse gemeente Son en Breugel
Son (Noorwegen), plaatsje in Noorwegen

en de rivieren:
Son (India), een rivier in het noorden van India,
Son (Chakassië), een rivier in de Russische autonome republiek Chakassië.

SON kan verwijzen naar:
 de IATA-code van Internationale Luchthaven Santo-Pekoa, de luchthaven van Luganville in Vanuatu
 Stichting van openbaar nut (SON), soort stichting in het Belgisch recht